Felip de Borbó o Felip V d'Espanya, rei d'Espanya 
 Felip de Borbó i Grècia o Felip VI d'Espanya (Madrid, 1968), rei d'Espanya
 Felip de Borbó i Farnese o Felip I de Parma (Madrid, 1720 - Alessandria, Ducat de Parma, 1765), infant d'Espanya i Duc de Parma